Syscenus är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Harger 1880. Syscenus ingår i familjen Aegidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Gråsuggor och tånglöss
Syscenus